Фрутиген:

 Фрутиген — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Фрутиген — округ в Швейцарии. Центр округа — город Фрутиген.